Otto von Pfalz-Mosbach ist der Name folgender Personen:

 Otto I. von Pfalz-Mosbach (1390–1461), Begründer des Hauses Pfalz-Mosbach, siehe Otto I. (Pfalz-Mosbach)
 Otto II. von Pfalz-Mosbach (1435–1499), Pfalzgraf und Herzog von Pfalz-Mosbach-Neumarkt, siehe Otto II. (Pfalz-Mosbach)